Сент-Луїс (округ, Міссурі)
Сент-Луїс (округ, Міннесота)